Buell steht für:

 Buell Motorcycle Company, US-amerikanischer Motorradhersteller
 Erik Buell Racing, US-amerikanischer Kleinserienhersteller von Motorrädern und Rennteam
 Buell-Halbinsel in der Antarktis

Buell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buell (Arkansas)
 Buell (Missouri)
 Buell (Montana)
 Buell (Oregon)
 Buell (Virginia)

Buell ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander H. Buell (1801–1853), US-amerikanischer Politiker
 Bebe Buell (* 1953), US-amerikanische Musikerin und Fotomodell, Mutter von Liv Tyler
 Don Carlos Buell (1818–1898), Unionsgeneral während des amerikanischen Bürgerkrieges
 Erik Buell (* 1950), US-amerikanischer Ingenieur, Unternehmer und Musiker
 Pop Buell (1913–1980), US-amerikanischer Landwirt

Siehe auch:
 Buell Lake